Падар — село в Дербентском районе Дагестана. Образует муниципальное образование село Падар со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположена на правом берегу реки Ярманталарасы, вдоль федеральной трассы  Кавказ, в 26 км к северо-западу от города Дербент.

Население

Национальный состав 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Известные уроженцы 
 Алибек — поэт-ашуг.

 Минатулла Юсуфли — поэт.

История 
Появление терекеменцев в Терекемейской равнине относят ко временам Кайтагского уцмийства, при правлении уцмия Султан-Ахмада. Аварцы, северные кумыки часто именуют всех терекеменцев Дагестана Падар. Название Падар сами жители толкуют по разному.В греческих хрониках встречается «паддири». Основа ничего общего с латинским «падре» не имеет. Разрозненные племена падаров осели не только в Дагестане. В Азербайджанской Республике наличествуют три поселения с названием Падар.

Предки азербайджанской части жителей с. Падар происходят из тюркских племен Закавказья.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Дербентского района
Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Дербентского района